Paulhac – comune francese situato nel dipartimento dell'Alta Loira della regione dell'Alvernia-Rodano-Alpi
 Paulhac – comune francese situato nel dipartimento dell'Alta Loira della regione dell'Alvernia-Rodano-Alpi
 Paulhac – comune francese situato nel dipartimento del Cantal nella regione dell'Alvernia-Rodano-Alpi